Адам Гуровский (; 1805—1866) — граф, польский публицист, брат Игнатия Гуровского.

Принимал деятельное участие в польском восстании 1830—31 г. и много писал против России; но затем в Париже, куда он эмигрировал до 21 октября 1844 г., в его образе мыслей произошла перемена.

В «La Vérité sur la Russie» (1835) он возлагает на Россию миссию панславизма. Император Николай разрешил ему вернуться в Россию, но Гуровский не нашёл здесь подходящей почвы для своего честолюбия; он жил одно время в Познани и Бреславле, а в 1848 г. переселился в Северную Америку.

Сотрудничал в газете «New-York Tribune» и сближается с Уолтом Уитменом. Во время Крымской войны выступил в поддержку России.
Польша — это всего лишь кровавый призрак, преследующий правительства и народы; тень китайского фонаря, которой демагоги развлекают безумцев.

Свои панславистские идеи он развил в сочинении «La civilisation et la Russie» (1840); «Pensées sur l’avenir des Polonais» (1841); «Le panslavisme, son histoire, ses véritables éléments religieux, sociaux etc.» (1848). Ему принадлежат также: «Russia as it is» (1854); «O arystokracyi, liberalizmie i demokracyi w Polsce» (1843), изд. под псевдонимом П. И. Воловский, и др.

Примечания

Литература 
 

Польские повстанцы 1830 года
Иммигрировавшие в США из Польши